IPS eller ips har flere betydninger:
 Inter Press Service - et internationalt nyhedsbureau
 Intrusion prevention system - layer 7 switch mulig egenskab, I en NG firewalls er egenskaben essentiel
 IPS (instructions per second) - mål for ydeevne af en processor
 Inch per second - tommer per sekund; ikke-SI hastighedsmål
 Interplanetary Superhighway - veje gennem solsystemet som kræver minimal fremdrift
 Inner product space - Indre produkt